La Ciénaga kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 
 La Ciénaga, Barahona, kommun , Barahona,

Mexiko 

 La Ciénega (ort i Mexiko, Veracruz, Jáltipan),